Тюльпан карликовый () — вид многолетних, луковичных, травянистых растений из рода Тюльпан семейства Лилейные.

Также в русскоязычной литературе может описываться под названиями Тюльпан низкий.

Кавказско-переднеазиатский спорадично встречающийся вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северной границе ареала.

В Красную книгу МСОП не включён.

Синонимы 
По данным The Plant List:

Распространение и экология 
Юго-Западная Азия (южная и юго-восточная Турция, Иран), Кавказ.

Энтомофил. Мезофит, гелиофит, криптофит. Произрастает в альпийском поясе на лугах и щебнистых местах на высотах от 2400 до 3000 метров над уровнем моря. На горе Ятыргварта растёт на склоне южной экспозиции, почва горно-луговая, щебнистая.

Цветёт в мае—июне.

Описание 
Высота растений 6—10 см.

Луковица 1—2 см в диаметре. Свежие чешуи светло-коричневые, старые жёлто-бурые, с внутренней стороны гладкие, у верхушки с прижатыми волосками.

Стебель и цветоножка гладкие.

Листьев 2—5, линейные, 5—12 см длиной и до 1 см шириной, слегка волнистые, почти голые, иногда с пурпурным окаймлением. Отходят от стебля на уровне земли.

Цветков 1—2, окраска разнообразна (белые, розовые, малиновые, фиолетово-красные). Основания лепестков могут быть желтые, голубые, черные. Тычиночные нити, пыльники, пыльца чрезвычайно изменчивы по окраске.

По другим данным: листьев 2(3), они сильно отклоняющиеся, почти супротивные, ланцетные, линейно-ланцетные, относительно широкие, желобчатые, голые, доходящие до вершины цветка, серповидно изогнутые (причем вершина обычно лежит ниже основания), окаймленные пурпурной полоской по краям, к основанию по краю реснитчатые.

Цветок один, колокольчатый, с узким основанием (похож на крокус), бледно-сиренево-розовый, изредка почти фиолетовый, с жёлтым дном. Наружные листочки околоцветника в 1,5—2 раза уже внутренних, узко-эллиптические, тупые; внутренние — обратнояйцевидно-эллиптические, с ноготком у основания и также с вытянутым кончиком. С внутренней стороны все листочки околоцветника одинаковой окраски. Тычиночные нити жёлтые, узкие, длинные (до 1 см); пыльники красные, в 5 раз короче нити.

В культуре 

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): 4a—8b.

Сорта 

 'Alba Coerulea Oculata' (Синонимы: Tulipa violacea var pallida Stapf и Tulipa pulchella 'Alba Coerulea Oculata'). Лепестки белые с голубым основанием. 2n = 24.
 'Eastern Star' Visser Czn., 1975 (Синонимы: Tulipa pulchella Eastern Star). Высота растений около 10 см. Лепестки фиолетово-розовые с бронзовым оттенком на внешней стороне, у основания лимонно-жёлтые. Пыльники жёлтые.
 'Lilliput' Visser Czn., 1987. (Синоним: Tulipa pulchella 'Lilliput'). Высота растений около 10 см. Лепестки тёмно-красные, у основания чёрно-фиолетовые. Пыльники чёрные.
 'Tete a Tete' J.W.A. van der Wereld & Zn., 2003. Высота растений около 10 см. Лепестки тёмно-фиолетового цвета. Листьев относительно много, узкие, зелёные. Тычинки белые с малиновым верхом. Пыльца жёлтая..
 'Persian Pearl' Visser Czn., 1975 (Синоним: Tulipa pulchella 'Persian Pearl'). Высота растений около 10 см. Лепестки цикламеново-пурпурные, основание жёлтое.
 'Odalisque' Visser Czn., 1976 (Синоним: Tulipa pulchella 'Odalisque'). Высота растений около 10 см. Лепестки свекольно-красные с фиолетовым оттенком, у основания жёлтые. Пыльники жёлтые.
 'Violacea' (Синоним: Tulipa violacea Boiss. & Buhse). Высота растений около 10 см. Лепестки пурпурно-розовые, у основания жёлтые с чёрным. 2n = 24.

Примечания 

карликовый
Флора Евразии
Клумбовые растения